151. вечити дерби је фудбалска утакмица одиграна на стадиону Црвене звезде у Београду 16. априла 2016. године. Ова утакмица је играна у оквиру 1. кола плеј-офа Суперлиге Србије у сезони 2015/16., а завршена је нерешеним резултатом 1:1 (0:0). Главни судија на утакмици био је Александар Васић из Новог Жедника.

Детаљи меча 

Помоћне судије: Владимир Јовановић, Милан Михајловић, Горан Станојевић, Марко Поповић, Игор Стојилковић

Делегат: Велибор Нововић

Вечити дерби у фудбалу
Вечити дерби